E67 oder E 67 steht für:
 Europastraße 67, eine Fernstraße von Helsinki in Finnland nach Prag in Tschechien
 Hypervitaminose, sonstige Überernährung nach dem ICD-10-Code

E67